Jméno Konrád III. používalo v historii několik osob:

 Konrád III. (1093–1152), římsko-německý král a bavorský vévoda
 Konrád III. Korutanský († 1061), korutanský vévoda
 Konrád III. Mazovský († 1503), mazovský kníže
 Konrád III. Olešnický († 1412), olešnický kníže
 Konradin (1252–1268), jako Konrád III. titulární jeruzalémský král

Rozcestníky - panovník